Rüde steht für:

 den männlichen Haushund
 das Männchen bei einigen anderen Hundeartigen, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere 
 eine heraldische Figur, siehe Hund (Wappentier)
 Rüde, einen früheren Namen der Rüdt von Collenberg, fränkisches Adelsgeschlecht

Rüde ist der Name folgender Orte:
 Rüde (Mittelangeln), Teil der Gemeinde Mittelangeln, Schleswig-Holstein
 Rüde (Munkbrarup), Ortsteil der Gemeinde Munkbrarup, Schleswig-Holstein

Rüde ist der Familienname folgender Personen:
 Frithjof Rüde (Pseudonym Ferdinand Terpe; 1905–1970), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Rüden
 Sauhund #Saurüden